Kwassow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Kwassow (um 1720 – 1777), russischer Stadtplaner und Architekt des Klassizismus
 Andrei Wassiljewitsch Kwassow (1718–1772), russischer Architekt des Barock